Мю Большой Медведицы (μ UMa / μ Ursae Majoris / μ Большой Медведицы) — звезда в созвездии Большая Медведица. У звезды есть так же традиционное название — Танийа Южная (Tania Australis, Вторая Южная).

μ Большой Медведицы — красный гигант M-типа с видимой звёздной величиной +3.06. Удаление от Земли приблизительно составляет 249 световых лет.

Мю Большой Медведицы была классифицирована, как полуправильная переменная звезда, и её яркость изменяется от +2.99 до +3.33. Однако, после дополнительных исследований, возникло предположение, что это спектрально-двойная звезда с компаньоном, удалённым на 1.5 а. е. и с периодом вращения 230 дней.

См. также 
 Танийа Северная

Примечания 

Спектрально-двойные звёзды
Объекты Байера
Объекты Флемстида